Iden kan syfta på:
 Iden, East Sussex, en ort i England
 Iden, Sachsen-Anhalt, en kommun i Tyskland